Osoby o tym nazwisku:
 Mihajło Ristowski – macedoński pływak, olimpijczyk
 Stefan Ristowski – macedoński piłkarz